Saturday Night peut désigner :
 Saturday Night, le titre original de Le Détour, un film de Cecil B. DeMille sorti en 1922 ;
 Saturday Night, une comédie musicale de Stephen Sondheim sortie en 1954 ;
 Saturday Night, un album studio du groupe de hard rock français, Ganafoul, sortie en 1977 ;
 Saturday Night, une chanson de Whigfield sortie en 1994 ;
 Saturday Night, une chanson de The Underdog Project sortie en 2002 ;
 Saturday Night, une chanson de Natalia Kills sortie en 2013.

Voir aussi 
 
 
 10:15 Saturday Night, une chanson composée par Robert Smith
 Saturday Night Slam Masters, un jeu vidéo de catch sorti en 1993 sur borne d'arcade
 The Heart of Saturday Night, le second album de l'auteur, compositeur et interprète Tom Waits
 Get Down Saturday Night, un single du chanteur Oliver Cheatham paru en 1983
 WCW Saturday Night, un ancien show hebdomadaire du samedi soir diffusé sur TBS aux États-Unis
 WWE Saturday Night's Main Event, une ancienne émission de catch professionnel diffusée occasionnellement de 1985 à 1991 sur la chaîne NBC

Homonymie de titre